Hauler ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hauler (* 1950), deutscher Politikwissenschaftler
 Edmund Hauler (1859–1941), österreichischer klassischer Philologe
 Johann Hauler (1829–1888), österreichischer klassischer Philologe